Bell Challenge 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu Bell Challenge rozgrywany w dniach 11–17 września 2012 roku w Québecu na kortach dywanowych w hali o puli nagród 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Kanadzie